Il doppio del torneo di tennis Philippine International 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Bauer e John Benson che hanno battuto in finale Drew Gitlin e Jim Gurfein 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Mike Cahill /  Van Winitsky (quarti di finale)
 Mike Bauer /  John Benson (campioni)

 Anand Amritraj /  Ross Case (primo turno)
 Marty Davis /  Beejong Sisson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Philippine International 1981